Cette page contient les pages d'homonymie de Paper, Papers et The Paper 

Paper est un mot anglais qui signifie papier.

Paper peut faire référence à :
 Paper Mario, un jeu vidéo sorti en 2001 sur Nintendo 64 ;
 Scott Paper Company, une entreprise papetière américaine ;
 Paper Walls, le sixième album de Yellowcard ;
 Paper, chanson de Svala représentant l'Islande au Concours Eurovision de la chanson 2017.

Papers peut faire référence à :
 Pentagon Papers, document de 7000 pages secret-défense à propos de l'implication des États-Unis dans la guerre du Viêt Nam ;
 Pentagon Papers, film américain sur le document précédent, sorti en 2017 ;
 Panama Papers, fuite de plus de 11 millions de documents panaméens confidentiels sur des sociétés offshore, en 2016 ;
 Paradise Papers, fuite de plus de 13 millions de documents sur des sociétés offshore, en 2017 ;
 Pandora Papers, fuite sur des sociétés offshore, en octobre 2021;
 , un livre et un film racontant l'histoire de l'ancien membre de la mafia Joe Valachi.

The Paper peut désigner :
 The Paper, le titre original du film américain Le Journal, réalisé par Ron Howard, sorti en 1994 ;
 The Paper, une série policière et politique croate.

Homonymie de titre